Yuh ist der Familienname folgender Personen:

 Yuh Hwan-kil (1962–2009), südkoreanischer Boxer
 Yuh Jae-doo (* 1948), südkoreanischer Boxer
 Jennifer Yuh Nelson (* 1972), US-amerikanische Regisseurin
 Kwanho Yuh (* 1962), südkoreanische Künstlerin, Fotografin und Lehrbeauftragte
 Yuh Myung-woo (* 1964), südkoreanischer Boxer
 Yuh Woon-hyung (1886–1947), koreanischer Politiker und Unabhängigkeitsaktivist

Siehe auch:
 Juh (Begriffsklärung)